Osoby o tym nazwisku:
 Jan Stopczyk – polski hokeista, olimpijczyk
 Mariusz Stopczyk – polski lekarz